Высшее учебное:

 Высшая школа () — общее название высших или последипломных учебных  заведений
 Высшая школа () — тип высших учебных заведений в Бельгии
 Высшая школа — тип высших учебных заведений в Нидерландах
 Высшая школа — тип высших учебных заведений в Германии
Высшая школа — тип высших учебных заведений во Франции
 Издательство «Высшая школа»